Contea di Plymouth o Plymouth County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Plymouth (Iowa)
 Contea di Plymouth (Massachusetts)